Савимби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Савимби, Жонаш (1934—2002) — ангольский политический и военный деятель.
 Савимби, Рафаэл Сакайта (род. 1978) — ангольский политик, секретарь партии УНИТА.